Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование новозеландских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 2010 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Чемпионат проводится в начале лета, является первым по календарной очерёдности чемпионатом в сезоне кёрлинга в Новой Зеландии (где календарное лето является «климатической зимой»).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Новую Зеландию на международной арене как её смешанная сборная по кёрлингу.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от позиции игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2021 года)

Примечания

Ссылки 
 NZ Championship : Mixed Fours | New Zealand Curling

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди ветеранов

Соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
 
Кёрлинг
Новая Зеландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2010 года